En Pologne, Kleszczewo peut désigner : 

dans la voïvodie de Lubusz
 Kleszczewo, village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kleszczewo, village du powiat de Leszno,
 Kleszczewo, gmina du powiat de Poznań,
 Kleszczewo, village du powiat de Poznań, chef-lieu de cette gmina.

dans la voïvodie de Poméranie
 Kleszczewo, village du powiat de Bytów,
 Kleszczewo, village du powiat de Gdańsk.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Kleszczewo, village du powiat de Choszczno.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kleszczewo, village du powiat de Giżycko,
 Kleszczewo, village du powiat d'Olecko.